Danica Radenković – pallavolista serba
 Olga Radenković – cestista jugoslava
 Petar Radenković – ex calciatore jugoslavo